Jardim dos Alpes é um bairro localizado na zona norte de Londrina.

Características 
Situado na zona norte londrinense, após a Avenida Brasília, o bairro é expressivamente residencial e comercial. Neste bairro está o conhecido Estádio do Café, atualmente em reformas, e, ao lado, o Autódromo Ayrton Senna, onde são realizadas provas de Stock Car, Fórmula Truck, Fórmula 3, entre outras importantes provas do automobilismo brasileiro.

Principais Vias 
 Av. Henrique Mansano
 Av. Nassim Jabur
 Av. da Perseverança
 Av. da Liberdade
 Av. Winston Churchill
 R. Ângelo Vicentini
 R. Bruno Próspero Parolari
 R. Eládio Yañez Perez
 R. Perdizes
 R. Vigilato José da Cunha

Subdivisões 
 Conjunto Habitacional Ruy Virmond Carnascialli 1
 Conjunto Habitacional Ruy Virmond Carnascialli 2
 Conjunto Habitacional Ruy Virmond Carnascialli 3
 Jardim dos Alpes I
 Jardim dos Alpes II
 Jardim dos Alpes III
 Jardim Fortaleza
 Jardim Gabriela
 Jardim Itália
 Jardim Itapema
 Jardim José de Oliveira Rocha
 Jardim Nova Aliança
 Jardim Pampulha
 Jardim Paraíso
 Jardim Paschoal Cantoni
 Jardim Paulista I
 Jardim Santa Mônica
 Parque ABC II
 Parque Comercial Quati
 Parque Industrial Betel
 Parque Residencial Elizabeth
 Parque Residencial Liberdade
 Parque Residencial Michael Licha
 Portal de Bianca
 Vila Antônio Vicentini

Alpes